Броварковский сельский совет () — входит в состав
Глобинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Броварки.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Броварки 
 с. Вишенки 
 с. Кирияковка 
 с. Пелеховщина 
 с. Петрашовка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Посмашновка

Примечания